En Pologne, Danowo peut désigner :

dans la voïvodie de Podlachie
 Danowo, village de la gmina de Rajgród, 
 Danowo, village de la gmina de Szczuczyn,
 Danowo, village du powiat de Kolno.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Danowo, village.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Danowo, village du powiat de Giżycko,
 Danowo, village du powiat de Pisz.